Cleveland har flere betydninger og henviser til flere artikler:

Geografi
 Australien
 Cleveland, Queensland – by i Queensland.
 Cleveland, Tasmanien – by i Tasmanien.

 Canada
 Cleveland, Quebec – by i provinsen Quebec.

 England
 Cleveland, England – tidligere county i den nordøstlige del af England.

 USA
 Cleveland – by i staten Ohio, største og mest kendte.
 Cleveland, Missouri – by i staten Missouri.

Fiktion
 Cleveland Brown – person i den amerikanske TV- serie Family Guys.

Personer
 Grover Cleveland – tidligere amerikansk præsident fra 1885 til 1889 og fra 1893 til 1897.

Skibe
 USS Cleveland – navnet på tre tidligere skibe fra den amerikanske flåde.

Sport
 Cleveland Indians – amerikansk baseballhold fra Cleveland, Ohio.
 Cleveland Browns – amerikansk fodboldhold fra Cleveland, Ohio (hjemmebane Cleveland Browns Stadium).
 Cleveland Cavaliers – amerikansk basketballhold fra Cleveland, Ohio.